

Sigla 
 007 – sigla del personaggio cinematografico di James Bond

Codici 
 007 – codice che designa l'Osservatorio di Parigi

Musica 
 007 – album di Wilber Pan del 2009
 007 (Shanty Town) – singolo di Desmond Dekker e The Aces del 1967

Altri progetti